(né en 1982), footballeur albanais ;
  (né en 1968), artiste américain ;
  (né en 1998), footballeur albanais ;
  (née en 1986), actrice philippine ;
 Mahir Halili (né en 1975), footballeur albanais ;
  (né en 1993), footballeur germano-albanais ;
  (né en 1946), homme politique macédonien ;
  (née en 1987), actrice philippine ;
  (1940–1982), footballeur albanais.